Di seguito la lista delle Università in Artsakh (Nagorno Karabakh), collegi e accademie equiparate:

Università

Università di Stato
 Università statale dell'Artsakh (Stepanakert)
 Università agraria dell'Armenia, succursale (Stepanakert)

Università commerciali
 Università "Gregorio di Nare"k, (Stepanakert)
 Università "Mesrop Mashtots" (Stepanakert)
 Istituto d'arti applicate Hagop Gyurjyan (Stepanakert)

Istruzione speciale secondaria

Collegi
 Collegio agrario (Stepanakert)
 Collegio per la danza (Stepanakert)
 Collegio di medicina "T. Kamalian" (Stepanakert)
 Collegio musicale "Sayat-Nova" (Stepanakert)
 Collegio Belle arti "Arsen Khachatryan" (Shushi)

Scuole di perfezionamento
 Scuola di fisica e matematica "A. Shahinyan" di Yerevan, succursale (Stepnakert)
 Ginnasio dell'Università dell'Artsakh (Stepanakert)
 Alta scuola del ministero della Difesa della repubblica dell'Artsakh (Stepanakert)

Accademie
 Accademia militare "Suvorov e Madatov" (Stepanakert)
 Accademia militare "Ivanyan Kristapor"   (Stepanakert)

Istruzione nell'Artsakh